Metal=Life est une compilation de chansons de groupes de heavy metal sorti chez les labels Hopeless Records et Sub City Records en 2005.

Cette compilation contient 2 CD et 1 DVD rempli de clips vidéo d'artistes divers.

Liste des titres

CD 1 
 As I Lay Dying – Confined 		
 Between the Buried and Me – Alaska 		
 Avenged Sevenfold – Unholy Confessions 		
 Horse the Band – Birdo 		
 Yesterdays Rising – My Body Is Like A Metaphor 		
 Chiodos – One Day Women Will Become Monsters 
 Underoath – I Don't Feel Very Receptive Today 		
 Day Of Contempt – The Ghost of Tragedy 		
 Bullet for My Valentine – 4 Words (To Choke Upon) 		
 Stretch Armstrong – The Sound of Names Dropping		
 Nodes of Ranvier – Glass Half Nothing 		
 Madball – Heavenhell		
 Vena AMori – Lady Huskies Are One Man Short 		
 Haste the Day – When Everything Falls 		
 Diecast – Rise and Oppose		
 Crisis – Blood Burden 		
 Into the Moat – Dead Before I Stray

CD 2 
 A Perfect Murder – Body and Blood 		
 Versus the Mirror – Boy Gets What He Wants 		
 The Banner – Venom and Hope 		
 The Absence – Necropolis		
 Heaven Shall Burn – The Only Truth		
 Inked in Blood – These Sonnets of Our Lives		
 Most Precious Blood – Shark Ethic 		
 Break the Silence – Comfort in Cold Blood 		
 Giving Chase – Simple Self 		
 Between the Buried and Me – The God Awful Truth 		
 Fight Paris – Complete Heat 		
 He Is Legend – I Am Hollywood 		
 Thine Eyes Bleed – Cold Victim 		
 High On Fire – Devilution 		
 The Number Twelve Looks Like You – Clarissa Explains Cuntainment 		
 Breather Resist – Midas in Reverse

DVD 
 As I Lay Dying – Confined 			
 Avenged Sevenfold – Unholy Confessions 
 A Perfect Murder – Body and Blood 	
 Horse the Band – One Day Women Will Become Monsters 		
 Underoath – It's Dangerous Business Walking Out Your Front Door"" 		
 Stretch Armstrong – The Sound of Names Dropping	
 Giving Chase – Simple Self		
 Between the Buried and Me – Should Have Stayed in the Shallows 		
 Fight Paris – Complete Heat 		
 He Is Legend – The Seduction 		
 Haste the Day – When Everything Falls 	
 Diecast – Rise And Oppose		
 Madball – Heavenhell 			
 Thine Eyes Bleed – Cold Victim 	
 Nodes Of Ranvier – Glass Half Nothing 		
 The Dillinger Escape Plan – Unretrofied		
 Into The Moat – Dead Before I Stray''

Lien externe 
 www.discogs.com/Various-MetalLife/release/801456

Album musical sorti en 2005